Helsing, även skrivet Hellsing, är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland.
Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige respektive i Finland: med namnen
 Helsing: 727 i Sverige, 145 i Finland
 Hellsing: 401 i Sverige, 6 i Finland
Totalt blir detta 1128 personer i Sverige och 151 personer i Finland.

Personer med efternamnet Helsing eller Hellsing
 Anna-Maria Helsing (född 1971), finländsk dirigent
 Anund Olofsson Helsing (död 1610), svensk boktryckare
 Gustaf Hellsing (1889–1974), svensk målare
 Lennart Hellsing (1919–2015), svensk författare och översättare
 Mårten Helsing (död 1568), ämbetsman
 Petter Hellsing (född 1958), svensk konstnär
 Susanna Hellsing (född 1954), svensk förlagsredaktör och författare
 Torstanus Jonæ Helsing (död 1661), kyrkoherde och riksdagsman

Fiktiv person
 Abraham Van Helsing, hjälte i böcker och filmer om Dracula, ursprungligen av Bram Stoker.

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland